Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1971-1972
 Eerste klasse 1971-72 (basketbal België)
 Eerste klasse 1971-72 (voetbal België)